«Амиши» () — документальный телефильм производства компании «Public Broadcasting Service», вышедший на экраны в 2012 году как одна из серий телевизионной программы . Фильм повествует о жизни американских амишей — очень консервативной религиозной группы, одной из деноминаций анабаптизма. В феврале 2012 г. был выложен на сайт компании PBS.

В документальном фильме затронуты такие темы, как «Орднунг», , румспринга. Показаны интервью с действующими и бывшими амишами.

Автор сценария и режиссёр — .

В 2013 году была издана одноимённая книга на темы этого фильма.

Примечания 

Телефильмы на английском языке
Телефильмы 2012 года
Телефильмы США
Документальные фильмы США
Амиши